Schulz:
 Adelbert Schulz
 Arnaldo Schulz
 Augusto Gustavo Schulz
 Bruno Schulz
 Charles M. Schulz
 Christian Schulz
 Dick Schulz
 Friedrich Schulz
 Markus Schulz
 Martin Schulz
 Michael Schulz
 Otto Eugen Schulz
 3524 Schulz
 Schulzia

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões